Cerro Blanco puede referirse a los siguientes artículos:

Arqueología 

Cerro Blanco, sitio arqueológico del distrito de Nepeña, Perú.

Eminencias 

Cerro Blanco, de la provincia de San Luis, Argentina;
Cerro Blanco, de Santiago, Chile;
Cerro Blanco, del parque natural Marítimo-Terrestre de Cabo de Gata-Níjar, Andalucía, España;
Cerro Blanco, del condado de Crosby, Texas, Estados Unidos.

Toponimia 

Cerro Blanco, paraje rural de la provincia de Santa Cruz, Argentina;
Cerro Blanco es el nombre del principal domo de la caldera del Volcán Robledo, ubicado en la provincia de Catamarca, Argentina;
Cerro Blanco, localidad en la Provincia del Huasco, Región de Atacama, Chile;
Cerro Blanco, localidad de la comuna de Til Til, Región Metropolitana de Santiago, Chile;
Cerro Blanco, localidad en el estado de Michoacán de Ocampo, México;
Barrio Cerro Blanco, de Santiago, Chile;
Poblado Cerro Blanco, localidad en el municipio de Caborca, Sonora, México.

Transporte 

Cerro Blanco, estación del Ferrocarril Patagónico, Argentina;
Cerro Blanco, estación del Metro de Santiago, Chile.